Johann Böhme, auch Johann Böhm (* 18. Februar 1595 in Hartenstein (Sachsen); † 1667 in Schneeberg) war ein deutscher Bildhauer.

Leben 
Nach einer Ausbildung in Magdeburg arbeitete er in einer Bildhauerwerkstatt in Schneeberg im Erzgebirge. Zu seinen Schülern zählen unter anderem sein Sohn Johann Heinrich Böhme der Ältere und Melchior Barthel.
Auch sein Enkel Johann Heinrich Böhme der Jüngere war als Bildhauer tätig.

Werke 
Johann Böhme schuf mehrere Grabmäler in Schneeberg, in Zwickau und in der Umgebung sowie mehrere Altäre für evangelische Kirchen im oberen Erzgebirge. Bekannt sind aus seiner Werkstatt u. a.:
 um 1640: Engel, heute im Städtischen Museum in Zwickau
 1653: Kruzifix in der Liebfrauenkirche in Neustädtel (Schneeberg)
 1653: Altar (und Kanzel?) in der Kirche in Großolbersdorf

Literatur 
  Gerd-Helge Vogel: Johann Böhm und seine Auftraggeber. In: Gerd-Helge Vogel (Hrsg.): SOLI DEO GLORIA. Johann Böhm (1595-1667) und die westsächsische Bildhauerkunst zwischen Manierismus und Barock. Lukas Verlag, Berlin 2018, S. 55–85, ISBN 978-3-86732-268-3.

Weblinks 
 Engelfigur aus der Schneeberger Werkstatt von Johann Böhme, um 1640, Kunstsammlungen Zwickau

Einzelnachweise 

Bildhauer (Deutschland)
Person (Schneeberg, Erzgebirge)
Geboren 1595
Gestorben 1667
Mann